Svetovno mladinsko prvenstvo v smučarskih skokih je vsakoletno tekmovanje mladih smučarskih skakalcev. Tekmovanje moških poteka od leta 1979 z izjemo v letu 2000, ko je posamična tekma odpadla in so izpeljali le ekipno. V letu 2006 je bila prvič organizirana posamična tekma za ženske, leta 2012 ekipna, leta 2016 pa tekma mešanih ekip.

Moški

Posamično

Medalje po državah

Ekipno

Medalje po državah

Ženske

Posamično

Medalje po državah

Ekipno

Medalje po državah

Tekma mešanih ekip

Medalje po državah

Zunanje povezave
 Pregled tekem na fis-ski.com

Smučarski skoki
Smučarski skoki
Športne prireditve, ustanovljene leta 1979